Futurama: Into the Wild Green Yonder (Futurama: hacia la verde inmensidad en España y Futurama: en el verde más allá en Hispanoamérica) es la última de las cuatro películas de la serie televisiva de comedia Futurama. Fue lanzada al mercado en DVD y Blu-Ray por 20th Century Fox Home Entertainment el 24 de febrero de 2009. En España salió a la venta el 13 de mayo de 2009.

Entre las estrellas invitadas están Phil Hendrie, Penn Jillette, Snoop Dogg y Seth MacFarlane.

Según David X. Cohen, la película tendría una "historia épica de ciencia ficción que involucra esta ancestral batalla que está en marcha desde hace miles de millones de años, y la tripulación, por supuesto, termina en mitad de eso. Acaba con un final realmente dulce y estaremos contentos si es lo último que hacemos". En el teaser de El juego de Bender, Zapp afirma que es una lucha que dura desde siempre. En el tráiler también aparece una conversación rebelde de Labarbara, Leela y Amy Wong, sugiriendo que pudiese ser también una guerra de los sexos.
	 
Según el audio comentario en el DVD de Bender's Big Score, en esta película se desvela el secreto del personaje "número 9", un personaje habitual en las dos primeras temporadas y películas, además de tener sus líneas en la película.

Argumento 

Cuarta película de Futurama: En esta nueva aventura de Futurama, la humanidad está a punto de comenzar una nueva y maravillosa Era Verde. Pero las antiguas fuerzas de la oscuridad, tres años más viejas que el tiempo mismo, han vuelto para sembrar el caos y la destrucción. Y lo que es todavía más impactante: Bender se enamora de una mujer-bot casada que es la esposa del Don-Bot, y además Leela huye de la ley.

Reparto

Referencias 

Into the Wild Green Yonder
Episodios de Futurama
Películas basadas en series de televisión
Películas de animación para adultos